Don McNeill ha battuto in finale Bobby Riggs 7–5 6–0 6–3.

Teste di serie

 Bobby Riggs (finalista)
 Franjo Punčec (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1939